Josue Marquez - Puerto Ricaans bokser 
 José Márquez (Venezolaans wielrenner)